Феррейруш () — португальська власна назва.

Топоніми

Мойта-душ-Феррейруш — парафія.
 Феррейруш (Амареш) — парафія.
 Феррейруш (Брага) — парафія.
 Феррейруш (Мойта) — парафія.
 Феррейруш (Повуа-де-Ланьозу) — парафія.